Dolphin (gestor de fitxers)
 Dolphin (emulador)
 Dolphin Telecom
 Dolphin Tale